Stati Uniti d'America
Little Falls – città della Contea di Morrison, Minnesota
Little Falls – township della Contea di Passaic, New Jersey
Little Falls – città della Contea di Herkimer, New York
Little Falls – città (town) della Contea di Herkimer, New York
Little Falls – città della Contea di Monroe, Wisconsin